

Geografia 
 Munilla – comune spagnolo nella comunità autonoma di La Rioja

Persone 
 José Ignacio Munilla Aguirre – vescovo cattolico spagnolo
 José Ortega Munilla – giornalista e scrittore spagnolo
 Tomás Santos Munilla – politico spagnolo